Дољевац је насеље и седиште истоимене општине у Нишавском округу. Према попису из 2002. било је 1657 становника.

Овде се налазе Железничка станица Дољевац и ФК Дољевац 1971.

Демографија 
У насељу Дољевац живи 1261 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 39,1 година (37,9 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 501 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,24 (попис 2002).

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Насељена места у Нишавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији